Bambino steht für
 Sékouba Bambino (* 1964), guineischer Sänger
 Fiat 126 Bambino, Pkw-Modell von Fiat
 Bambino (Automarke), ehemalige niederländische Automarke
 Bambino (Sänger) (Miguel Vargas Jiménez, 1940–1999), spanischer Sänger (Flamenco-Pop)
 Umgangssprachliche Bezeichnung für ein kleines (italienisches) Kind bzw. für einen kleinen (italienischen) Jungen

Siehe auch
 Bambina
 Bambini
 Bambino Mio